Капорачи има више значења:

 Капорачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Капорачи (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику